Die Fußball-Bezirksliga Cottbus 1962/63 war die elfte Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Cottbus des Deutschen Fußball-Verbandes. Erneut wurde die diesjährige Liga im Rundenturnier in zwei Staffeln mit je 13 Mannschaften ausgetragen. Die Sieger beider Staffeln trafen in zwei Finalspielen aufeinander, um den Bezirksmeister zu ermitteln. Die SG Dynamo Cottbus konnte sich in Summe der beiden Finalspiele gegen die BSG Aktivist Brieske-Ost durchsetzen. Da zur kommenden Spielzeit die II. DDR-Liga aufgelöst wurde, gab es keinen Aufsteiger in diese. Stattdessen gab es eine Qualifikationsrunde zur DDR-Liga 1963/64, bei der sich Cottbus in der Gruppe C der BSG Lokomotive Halberstadt geschlagen geben musste und somit den Aufstieg verpasste.

Am Ende der Saison mussten die BSG Aufbau Kostebrau, sowie die Aufsteiger BSG Turbine Spremberg, BSG Empor-Aufbau Cottbus und BSG Motor Lauchhammer-Ost in die Bezirksklasse absteigen. Im Gegenzug stiegen die BSG Einheit Forst (Ost), die BSG Aktivist Senftenberg (Mitte) und die BSG Chemie Annaburg (West) auf, zusätzlich wurde die zweite Mannschaft des neugegründeten SC Cottbus in die Bezirksliga übernommen. Aus der aufgelösten II. DDR-Liga wurden zur kommenden Saison die BSG Aktivist Laubusch, die BSG Aufbau Großräschen und die BSG Chemie Schwarzheide übernommen.

Staffel Ost

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Ein 0:0 mit einem + bedeutet, dass dieses Spiel am grünen Tisch mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für die Mannschaft mit dem + gewertet wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel West

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Ein 0:0 mit einem + bedeutet, dass dieses Spiel am grünen Tisch mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für die Mannschaft mit dem + gewertet wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Endspiel um die Bezirksmeisterschaft 

|}

Quellen 
 

Fußball-Bezirksliga Cottbus
Fußballsaison 1962/63